David Smith (1872-1930), regista britannico
 David Smith (1906-1965), scultore statunitense
 David Smith (1940-2019),  archivista e saggista statunitense 
 David Smith (1943-), calciatore scozzese
 David Smith (1985), pallavolista statunitense
 David Smith (1987-), canoista australiano
 David Smith (1993-), calciatore scozzese